Paul Winkler (éditeur) (1898-1982), journaliste, auteur, éditeur d'origine hongroise installé en France
 Paul Winkler (football) (1913-1996), footballeur allemand
 Paul Winkler (réalisateur) (1939-), réalisateur allemand installé en Australie
 Paul A. Winkler (1989-), acteur américain